Le Fudbalski Klub Rabotnički Skopje (en ), plus couramment abrégé en Rabotnički Skopje, est un club macédonien de football fondé en 1937 et basé à Skopje, la capitale du pays.

Il s'agit d'une des sections du club omnisports du ZSD Rabotnicki Skopje.

Historique 

 1937 : fondation du club sous le nom Volga 1937 Skopje
 1945 : fusion avec le Radnički 1938 Skopje et le Sloboda 1940 Skopje en FK Rabotnički Skopje
 2000 :  à une Coupe d'Europe (C3, saison 2000/01)

Bilan sportif

Palmarès

Bilan européen 
Légende

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier

Personnalités du club

Présidents du club 
  Dragan Popovski

Entraîneurs du club 

  Nikola Ilievski (1989 - 1990)
  Mirsad Jonuz (1996 - 2000)
  Ilija Dimovski (2001 - 2002)
  Mirsad Jonuz (2002 - 2003)
  Gjore Jovanovski (2003 - avril 2007)
  Dragoljub Bekvalac (14 avril 2007 - juin 2008)
  Boban Babunski (24 juin 2008 - avril 2009)
  Gordan Zdravkov (29 avril 2009 - juin 2009)
  Zoran Stratev (juillet 2009 - décembre 2010)
  Vlatko Kostov (28 décembre 2010 - mars 2011)
  Goran Petreski (4 avril 2011 - octobre 2011)
  Pavel Nedelkovski (octobre 2011)
  Gjore Jovanovski (8 novembre 2011 - décembre 2011)

  Robert Pevnik (3 janvier 2012 - juin 2012)
  Goran Petreski (juillet 2012 - novembre 2012)
  Zikica Tasevski (6 novembre 2012 - juin 2013)
  Igor Angelovski (juillet 2013 - décembre 2015)
  Tomislav Franc (17 décembre 2015 - juillet 2016)
  Viktor Trenevski (août 2016 - septembre 2017)
  Goran Stankovski (septembre 2017 - avril 2018)
  Gjore Jovanovski (2018)
  Zikica Tasevski (octobre 2018 - mars 2019)
  Blaze Lazarevski (mars 2019 - juin 2019)
  Aleksandar Vlaho (juillet 2019 - octobre 2019)
  Ratko Dostanić (janvier 2020 -)

Anciens joueurs du club 

  Boban Babunski
  Martin Bogatinov
  Boban Grnčarov
  Vlatko Grozdanoski
  Zoran Jovanovski

  Igor Kralevski
  Panče Kumbev
  Tomislav Pačovski
  Dušan Savić
  Ivan Tričkovski
  Gjoko Zajkov

Historique du logo

Notes et références

Liens externes 
 
 
 Macedonian Football

Club de football à Skopje
Club de football fondé en 1937